Britta Oppelt (* 1978, Berlin-Est), rameuse allemande ;
 Kurt Oppelt (1932, Vienne-2015, Floride), patineur artistique autrichien ;
 Valérie Oppelt (née en 1973), femme politique française, députée de la Loire-Atlantique.

Patronyme allemand